Колосо́вский — фамилия (женская форма — ). Известные носители:

 
 Колосовский, Антоний (в монашестве Аггей; 1738—1792) — епископ Русской православной церкви, епископ Белгородский и Обоянский.
 Колосовский, Виктор Евстафьевич (Колосовский-Пушкин, 1899 — после 1943) — русский поэт, эмигрировавший в Болгарию.
 Колосовский, Сергей Вячеславович (род. 1966) — советский и российский юрист.
 Колосовский, Григорий Анатольевич (род. 1971) — советский и узбекистанский футболист, тренер.
 Колосовский, Дмитрий Павлович (1862—?) — русский военный инженер, генерал-майор.
 Колосовский, Игорь Константинович (1920—2010) — советский дипломат.
 Колосовский, Николай Николаевич (1891—1954) — советский экономист и экономикогеограф.
 Колосовский, Павел Дмитриевич (1834—?) — русский учёный, специалист по уголовному праву.
 Колосовский, Порфирий Михайлович (1868—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Былим-Колосовский, Семён Петрович (1857—?) — русский военачальник, генерал-майор, участник китайской кампании 1900—1901, русско-японской и первой мировой войны.

См. также 
 Колосовский район